Jorge Gomes Mangrinha Académica Sport Clube do Huambo, mais conhecido como JGM, é um clube desportivo angolano da cidade do Huambo, na homónima da província do sul de Angola.

Em 2015 o JGM participou na Gira Angola (campeonato da segunda divisão do campeonato também referido como "Segundona") alcançando o 4.º lugar a Série B.

Em 2016, o clube participou pela segunda vez consecutiva na Segundona alcançando o 2.º lugar a Série B. No início do mês de Outubro, o JGM disputou com o Sporting Clube Petróleos de Cabinda a subida de divisão acabando por conquistar promoção à Girabola.

Títulos

Ver também 
 Girabola Zap

Clubes de futebol fundados em 1998
Clubes de futebol de Angola